Leopoldplatz – piazza di Berlino
Leopoldplatz – stazione della metropolitana di Berlino